Localidades
Blaine (Kentucky)
Blaine (Minnesota)
Blaine (Tennessee)
Blaine (Washington)